Вади́м Ла́заревич Бодя́нский (6 октября 1919, Батуми — 6 апреля 1984, Москва) — советский арабист.

Биография
В 1952 году окончил Московский институт востоковедения. 

В 1952—1954 годах — заведующий аспирантурой МИВ, заведующий учебной частью МИВ.

В 1957 году — заместитель уполномоченного Совэкспортфильма в Индии.

В 1958—1984 годах — научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Научное наследие 
Автор более 60 книг и статей по страноведению, в том числе о Бахрейне, Кувейте, Ливии, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и др.

Литература 
 Лазарев М. С. Памяти Вадима Лазаревича Бодянского // Народы Азии и Африки. 1984, № 5, с. 208.
 Милибанд С. Д. Востоковеды России: Биобиблиографический словарь. — М., 2008. — Т. I. — С. 162.

Выпускники Московского института востоковедения
Востоковеды СССР
Арабисты СССР
Сотрудники Института востоковедения РАН